Entocolax može označavati:
 Entocolax (alga) Reinsch 1875, rod crvenih algi u razredu Florideophyceae 
 Entocolax (Animalia) Voigt, 1888, rod puževa u porodici Eulimidae